De vierde editie van het Afrikaans kampioenschap hockey voor vrouwen werd in 2005 gehouden in het Zuid-Afrikaanse Pretoria. Het toernooi met vier deelnemers werd gehouden van 2 tot en met 8 oktober. Zuid-Afrika won voor de derde keer op rij.

Wedstrijden

Groepsfase 
De nummers een en twee plaatsten zich voor de finale, de nummers 3 en 4 voor de strijd om de derde plaats.

Plaatsingswedstrijden 
Troostfinale

Finale

Eindrangschikking

Hockey in 2005
Afrikaans kampioenschap hockey
Hockey in Zuid-Afrika
Sportevenement in Pretoria